USS Sampson je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Sampson (DD-63) 
 USS Sampson (DD-394) 
 USS Sampson (DDG-102) 
 USS Sampson (DDG-10)

Sampson